Ботнево — название населённых пунктов:

 Ботнево — деревня в Красноборском районе Архангельской области.
 Ботнево — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Ботнево — деревня в Старицком районе Тверской области.